Çarşamba é uma cidade e distrito () da província de Samsun que faz parte da região de Mar Negro da Turquia. Em 2010 a sua população era de  habitantes, dos quais  moravam na cidade.

O distrito tem 105 localidades e a capital situa-se a cerca de 36 km a leste de Samsun, a capital da província e um importante porto do Mar Negro. A cidade situa-se no início do delta do rio Yeşilırmak (), o qual atravessa a zona urbana.

Çarşamba significa "quarta-feira" em . O nome pode ter origem numa mercado que se realiza na cidade todas as quartas-feiras desde 1370. Segundo o escritor otomano do  Evliya Çelebi, o bairro de Çarşamba em Istambul deve o seu nome ao facto de ter sido povoado por gente proveniente da cidade Mar Negro após a conquista turca de Constantinopla.

História
Cerca de  a área foi povoada por hititas. Em  a cidade foi dominada por Mileto e passou a fazer parte da colónia de Amisos (atual Samsun). No  a área foi ocupada pelo Império Aqueménida e em  foi incorporada no Império Romano. No  passou para as mãos dos seljúcidas. Em 1185 o sultão seljúcida deu a área de Çarşamba a ao seu filho Rüknettin Süleyman Şah.

Após a queda do sultanato seljúcida de Rum Çarşamba foi um dos  centros do beilhique (principado turco) de Canik, o qual estava divido entre cinco príncipes. Çarşamba pertencia ao domínio dos Tacettinoğulları. Em 1428 a região foi integrada no Império Otomano.

No século XVII existia um bairro critão na margem ocidental do rio. No final do  a cidade tinha  homens,  casas de família e 119 localidades.

Notas e referências

Localidades da Turquia
Distritos da Turquia
Região do Mar Negro